Bethanie Mattek-Sands és Lucie Šafářová voltak a címvédők, de már az első fordulóban kiestek, mert vereséget szenvedtek a Kiki Bertens és Johanna Larsson alkotta párostól.

Martina Hingis és Szánija Mirza esélyesek voltak arra, hogy megszerezzék a nem-naptári éven belüli Grand Slamet, mivel megnyerték a legutóbbi, 2015-ös wimbledoni teniszbajnokság, a 2015-ös US Open, valamint a 2016-os Australian Open női páros versenyét. Ez lett volna Hingis második nem-naptári éven belüli Grand Slamje, mivel az 1998−1999-es szezonban már egyszer sikerült ezt teljesítenie. Ezúttal azonban a harmadik körben kikaptak a cseh Barbora Krejčíková és Kateřina Siniaková párostól, így ez a terve nem sikerült. A Williams testvéreknek sem sikerült harmadik Roland Garros páros győzelmüket megszerezniük, mivel ők is a harmadik körben kényszerültek búcsúra, miután vereséget szenvedtek a Kiki Bertens–Johanna Larsson holland–svéd párostól.

A magyar Babos Tímea a kazah Jaroszlava Svedovával az oldalán a 4. kiemelt párosként indult, de a harmadik körben kikaptak az orosz Gaszparjan–Kuznyecova párostól, ezzel elestek a továbbjutástól. Babos Tímea így is a legjobb eredményét érte el párosban a Roland Garroson, mert eddig a 2. körnél tovább nem sikerült jutnia.

A győzelmet a Caroline Garcia és Kristina Mladenovic alkotta francia páros szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 2–6, 6–4 arányban legyőzte az orosz Jekatyerina Makarova–Jelena Vesznyina párost. Ezzel mindketten első Grand Slam-tornagyőzelmüket szerezték.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

Alsó ág

3. csoport

4. csoport

Források
 Sorsolási tábla

N2